Wallroda bezeichnet

einen Ortsteil von Arnsdorf, Landkreis Bautzen, Sachsen; siehe Wallroda (Arnsdorf)
einen Ortsteil von Bad Bibra, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
Siehe auch:
 Wallrode
 Wallroth